Strada statale 14  – strada statale polacca
 Strada statale 14 della Venezia Giulia